Simplesmente Maysa é uma caixa com quatro discos de compilação das músicas da cantora brasileira Maysa, lançado em 2000 pela Som Livre. Cada CD contém 15 faixas. Há na compilação, canções extraídas de todos os álbuns de estúdio da cantora, com exceção do estrangeiro Maysa Sings Songs Before Dawn (Columbia - 1961), de Maysa (RCA Victor - 1966), de Maysa (Copacabana - 1969) e de Maysa (Evenco - 1974). A compilação traz também canções de Maysa (Elenco - 1964) e Canecão Apresenta Maysa (Copacabana - 1969), os dois álbuns ao vivo que Maysa lançou, e também uma canção extraída de um compacto. Com exceção de "Chorou, Chorou", todas as canções do álbum Maysa, Amor... e Maysa (RGE - 1961) foram adicionadas.

Faixas 

Álbuns de Maysa
Coletâneas de 2000
Álbuns lançados pela Som Livre